Moreu (Vicia narbonensis), planta herbàcia del gènere de la veça.
 Enric Moreu-Rey, filòleg i escriptor.
 Mamen Moreu, dibuixant de còmics.
 Moreu Cisteller, bandoler del .